Сводный список — это список лучших «снайперов» чемпионатов СССР/России по хоккею с шайбой, забросивших наибольшее количество шайб в ворота соперника, по итогам игрового сезона (регулярный чемпионат и плей-офф).
 Первый снайпер в истории чемпионатов СССР Анатолий Владимирович Тарасов, сезон 1946/1947 — 14 шайб.
 Всего 50 человек в разные годы становились лучшими в чемпионатах СССР/России по забитым шайбам.
 Сергей Мозякин — единственный в отечественном хоккее, становившийся лучшим снайпером пять раз.
 По четыре раза первенствовали Всеволод Бобров и Алексей Гурышев.
 По три раза праздновали успех Александр Якушев, Борис Михайлов, Хелмут Балдерис, Владимир Крутов.
 Всеволод Бобров становился лучшим три раза подряд в 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952 годах.
 Лучший результат по забитым шайбам за сезон на протяжении полувека принадлежал игроку ЦСКА Вениамину Александрову — 53 шайбы. В сезоне 2016/2017 годов этот рекорд был побит Сергеем Мозякиным — 55 шайб.
 50 и более шайб забрасывали пять игроков:
 Сергей Мозякин, 2016/2017 — 55 шайб;
 Вениамин Александров, 1962/1963 — 53 шайбы;
 Всеволод Бобров, 1947/1948 — 52 шайбы;
 Владимир Петров, 1969/1970 — 51 шайба;
 Александр Якушев, 1968/1969 — 50 шайб.
 В сезоне 1960/1961 определилось «троевластие»: Юрий Парамошкин, Юрий Борисов и Олег Короленко забросили по 22 шайбы. Аналогичный случай был в чемпионате 1975/1976. По два «снайпера», было в сезонах 1988/1989, 1995/1996.
 Белорус Олег Антоненко — единственный игрок в списке, который по ходу сезона отметился шайбами за два клуба («Нефтехимик»/«Ак Барс»). Он также является первым игроком из ближнего зарубежья, ставшим лучшим «снайпером» в сезоне 1997/98.
 В 2000 году газета «Советский спорт» учредила премию Лучший снайпер вручаемую по итогам сезона, игроку забросившему наибольшее количество шайб, в матчах чемпионата России, включая игры плей-офф. Первым лауреатом стал нападающий омского «Авангарда» — Дмитрий Затонский.
 Ян Марек (Чехия) — первый игрок из дальнего зарубежья, ставший лучшим снайпером открытого чемпионата России, сезон 2008—2009.
 По итогам чемпионата 2010—2011 гг., первым среди метких, вновь стал иностранный игрок — чех Роман Червенка.

Лучшие снайперы

Чемпионат СССР

Чемпионат СНГ и МХЛ 

Легенда

Чемпионат России

КХЛ 

*-В сезоне 2019/2020 в плей-офф сыгран только раунд 1/4 финала.

Примечания

См. также 
 Континентальная хоккейная лига
 Лучший снайпер (хоккейный приз)
 Чемпионат России по хоккею с шайбой
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой
 Список бомбардиров в чемпионатах СССР и России по хоккею с шайбой
 Клуб Всеволода Боброва

Ссылки 
 
 

Списки хоккеистов
Хоккей с шайбой в России
Хоккей с шайбой в СССР